Kojetín kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Kojetín (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Kojetín (ort i Tjeckien, Olomouc), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar